Santa María del Oro puede referirse a:

 Santa María del Oro: localidad del estado de Durango.
 Santa María del Oro: municipio y localidad del estado de Jalisco.
 Santa María del Oro: municipio del estado de Nayarit.
 Justo Santa María de Oro. sacerdote argentino.
 Departamento Fray Justo Santa María de Oro, provincia de Chaco, Argentina.
 Laguna de Santa María del Oro; laguna en Nayarit, México.

fr:Santa María del Oro